

Geografia 
 Bretteville – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-le-Rabet – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-du-Grand-Caux – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-sur-Ay – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-sur-Laize – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-l'Orgueilleuse – ex comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-sur-Odon – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-Saint-Laurent – comune francese nella regione della Normandia
 Bretteville-sur-Dives – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Christian Zetlitz Bretteville – calciatore norvegese, attaccante
 Jean-Louis Bretteville – politico norvegese